Rosières est un nom propre ou le pluriel d'un nom commun qui peut désigner :

Toponyme

En France 

 Rosières, commune française de l'Ardèche
 Rosières, commune française de la Haute-Loire
 Rosières, commune française de l'Oise
 Rosières, commune française du Tarn
 Rosières, ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Toulon-sur-Arroux
 Rosières, hameau de la commune française de Lunery, dans le département du Cher

 Abbaye Notre-Dame de Rosières, abbaye dans le département du Jura (fondée en 1132 - disparue en 1790)
Château de Rosières, château situé sur la commune de Saint-Félicien dans le département de l'Ardèche
Château de Rosières-près-Troyes, dans le département de l'Aube
Château de Rosières, manoir fortifié dans le département de la Côte-d'Or

En Belgique 
 Rosières, section de la commune belge de Rixensart, en Brabant wallon
 Rosières, village de la commune de Vaux-sur-Sûre

En Suisse 
 Rosières, hameau suisse de la commune de Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel
Rosières, en allemand Welschenrohr, commune suisse du canton de Soleure

Autres 
 Rosières, un fabricant français d’appareils électroménagers appartenant au groupe Candy
 Charles Joseph de Nozières d’Envezin de Rosières (1739-1808), général de division français ;

Voir aussi

Noms composés 
 Rosières-aux-Salines, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Rosières-devant-Bar, ancienne commune de la Meuse
 Rosières-en-Blois, commune associée de la Meuse
 Rosières-en-Haye, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Rosières-en-Santerre, commune française de la Somme
 Rosières-près-Troyes, commune française de l'Aube
 Rosières-sur-Barbèche, commune française du Doubs
 Rosières-sur-Mance, commune française de la Haute-Saône
 Delouze-Rosières, communes françaises de la Meuse fusionnées en 1973.
 Naives-Rosières, communes françaises de la  Meuse
 Sars-et-Rosières, commune française du Nord

Homophones 
 Une rozière est un type d'aérostat
  peut désigner plusieurs choses

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France